Барабан — название одного из самых древних музыкальных инструментов. В настоящее время термин употребляется в разных областях для обозначения объектов, сходных с музыкальным барабаном по форме.

 Барабан — музыкальный инструмент.
 Барабан — в архитектуре.
 Барабан — инженерная конструкция.
 Барабан — спортивный снаряд.
 Барабан — в лотерее.
 Барабан — механизм.
 Барабан — цилиндр, в который заряжаются патроны (заряды).
 Барабан — упаковочная тара цилиндрической формы, изготавливаемая из металла, фанеры или картона.
 Барабан — ранняя разновидность внешней компьютерной памяти.
 «Барабан» — советский пионерский журнал.
 «Барабан» — жаргонное название промышленно-вещевого рынка в Харькове.
 «Барабан» — художественный фильм, вышедший в 2004 году.
 Барабан (кабельный) — согласно ГОСТ 5151-57 — предназначен для наматывания, перевозки и прокладки электрических кабелей и проводов.
 «Барабан» — парусный линейный корабль Азовского флота Российской империи.
 Барабан — в телеигре «Поле чудес».

Топоним 
 Барабан — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Барабан — деревня в Куединском районе Пермского края.

См. также 
 «Trommel» (нем. барабан) — пионерский журнал ГДР.
 Барабанов
 Баррабан
 Барабанная перепонка
 Барабанщиков
 Бей, барабан!